Aguas Blancas puede referirse a:

Toponimia 

 Aguas Blancas, localidad en la provincia de Salta, Argentina;
 Aguas Blancas, localidad en la provincia de Tucumán, Argentina.
 Aguas Blancas, corregimiento de Colombia;
 Aguas Blancas, antigua comuna chilena,
 Aguas Blancas, localidad de Provincia de Granada, España;
 Aguas Blancas, localidad de la Provincia de Castellón, España;
 Aguas Blancas, localidad de México;
 Aguas Blancas, pequeño poblado de Uruguay;
 Aguas Blancas, barrio del municipio de Yauco, Puerto Rico;

Otros conceptos 

 Masacre de Aguas Blancas (1995), crimen cometido por la policía del estado de Guerrero, México;
 Represa de Aguas Blancas, represa de Uruguay;
 Estación Aguas Blancas, antigua estación de ferrocarril en Antofagasta, Chile;
 río Aguas Blancas, curso fluvial de España;
 Río de aguas blancas, un tipo de curso fluvial.